Hirschbichl ist 

 Hirschbichl (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hirschbichl (2141 m), Berg im Osttiroler Defereggengebirge, Nordostschulter des Kärlskopfes
 Hirschbichl (Pass) (1183 m), Pass in den Berchtesgadener Alpen zwischen Bayern und Salzburg
 Hirschbichl (Gemeinde Sankt Martin), Streusiedlung in der Gemeinde Sankt Martin bei Lofer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Schloss Hirschbichl, Schloss in der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern

siehe auch:
 Hirschbichel, Berg in den Ammergauer Alpen